Cesare Franchini (calciatore 1909)
Cesare Franchini (calciatore 1932)